Fogliano ist der Familienname folgender Personen:
 Giacomo Fogliano (1468–1548), italienischer Komponist und Organist
 Guidoriccio da Fogliano (um 1290–1352), italienischer Condottiere
 Lodovico Fogliano († 1538/1542), italienischer Musiktheoretiker, Komponist, Sänger und Humanist

Fogliano steht für folgende geografischen Objekte:
 Fogliano Redipuglia, Dorf in der Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Lago di Fogliano, See bei Rom, Italien